Hōen, peintre japonais
 Jules Hoen, homme politique wallon
 Maximilian von Hoen (1867-1940) militaire et historien militaire austro-hongrois
 Paul Hoen, réalisateur américain
 Steinar Hoen, athlète norvégien

Homonymie de patronyme